2 potoki w Polsce:
 Żernicki Potok – potok, dopływ Bytomki
 Żernicki Potok – potok, dopływ Hoczewki

Zobacz też 
 Żernica